Constam ist der Familienname folgender Personen:

 Emil Constam (1858–1917), US-amerikanisch-schweizerischer Chemiker
 Ernst Constam (1888–1965), US-amerikanisch-schweizerischer Maschinenbauingenieur
 Herbert Constam (1885–1973), schweizerischer Jurist und Offizier.